Балканский рубеж:

 Балканский рубеж — художественный фильм 2019 года.
 Балканский рубеж (роман) — роман Ивана Наумова.
 Балканский рубеж (сериал) — сериал 2020 года.